La ciudad española de Ceuta sufrió a lo largo de su dilatada historia numerosos ataques y batallas; su privilegiada ubicación geográfica en el estrecho de Gibraltar la convirtieron en escenario de los siguientes enfrentamientos bélicos:

 La Batalla de Ceuta (siglo VI): El rey visigodo Teudis intenta recuperar Ceuta en control de los bizantinos. 
 La Batalla de Ceuta (943): entre idrisíes y omeyas.
 El Cerco a Ceuta (977): de los fatmies a los omeyas.
 La Batalla de Ceuta (1142): Almorávides contra Almohades.
 La Batalla de Ceuta (1234): una flota genovesa contra la taifa de Ceuta.
 La Batalla de Ceuta (1262): combate naval y toma de la ciudad de los nazaríes a los azafíes.
 La Batalla de Ceuta (1273): entre los azafíes y los benimerines.
 La Batalla de Ceuta (1306): entre los nazaríes contra benimerines.
 La Batalla de Ceuta (1309): aragoneses y marínies contra nazaríes.
 La Batalla de Ceuta (1415): conquista portuguesa de Ceuta a los benimerines. 
 La Batalla de Ceuta (1419): intento de nazaríes y benimerines de conquistar Ceuta.
 La Batalla de Ceuta (1476): ataque conjunto de castellanos y norteafricanos contra Portugal. 
 El Sitio de los treinta años (1694-1727): primer asedio marroquí con intervención británica durante la guerra de sucesión española. 
 El Sitio de Ceuta (1732): segundo sitio marroquí. 
 El Sitio de Ceuta (1757): tercer sitio marroquí.
 El Sitio de Ceuta (1790-1791): cuarto y último sitio marroquí.